

Павшино — присілок, Зарічне сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Павшино — присілок, Орловське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Павшино — залізнична станція Ризького напрямку Московської залізниці

Павшино — село, Мукачівський район, Закарпатська область